Кубок Італії з футболу 1958—1959 — 12-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 77 італійських клубів. Титул володаря кубка Італії втретє здобув «Ювентус», який у фіналі переграв «Інтернаціонале».

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 1958 (перегравання)

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 1958

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 1958

|}
* - до наступного раунду пройшли обидві команди.

Четвертий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 жовтня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 жовтня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 жовтня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 листопада 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 листопада 1958

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 січня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 квітня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 травня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 травня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 травня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 травня 1959

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 червня 1959

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 червня 1959

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 1959

|}

Матч за третє місце 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 1959

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1958–1959
Італія
Італія
1958 в Італії
1959 в Італії